Арзума́нов — фамилия. Известные носители:
 Арзуманов, Бахтияр (род. 1984) — боец смешанных единоборств.
 Арзуманов, Валерий Николаевич (род. 1950) — народный художник РФ (2008), член-корреспондент Российской академии художеств.
 Арзуманов, Васиф (род. 1988) — борец греко-римского стиля.
 Арзуманов, Гурген Мерзаевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Арзуманов, Илья Степанович (1935—2000) — советский и российский композитор.
 Арзуманов, Павел Архипович (1960—2021) — российский живописец, академик РАХ.
 Арзуманов, Сурен Александрович (род. 1980) — российский армрестлер
 Арзуманов, Теймур Аванесович (1926—?) — советский футболист, вратарь.
 Арзуманов, Темур Месропович (1913—1994) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Арзуманян